Коси — топоним:
 Коси (яп. 合志市 Ко: си-си) — город в Японии, в префектуре Кумамото.
 Коси (越, Koshi) — историческая провинция в Японии.
 Коси (Koshi/Kosi) — река в Непале и Индии.
 Коси (Koshi/Kosi) — административная зона в Непале.
 Коси — одна из 45 провинций Буркина-Фасо.

Фамилия
 Коси, Кадзухиро (род. 1964) — японский саночник, многократный чемпион национального первенства.
 Коси, Клемен (род. 1991) — словенский горнолыжник.

См. также 
 Коси и забивай
 Коши
 Косьба